Die Liste der reichsten Südafrikaner nennt das Vermögen von Einzelpersonen und Familien in Südafrika.

*Tendenz zu 2014.
** Tendenz zu 2014.
*** Tendenz zu 2016.
**** Tendenz zu 2017.

Siehe auch 
 The World’s Billionaires (Forbes Magazine), dort Reichenlisten einzelner Nationalitäten

Einzelnachweise 

Sudafrikaner
Wirtschaft (Südafrika)